Elin Paasch (* 2008) ist eine deutsche Schauspielerin.

Leben 
Ihre erste Rolle spielte Elin Paasch in der ZDF-Herzkino-Reihe Frühling, in der sie das Mädchen Lea Krug verkörperte.

In den ersten beiden Folgen der fünften Staffel der Fernsehserie Dr. Klein war sie 2019 in der Rolle der Nora Jensen zu sehen.

Im Fernsehfilm Auf dem Grund stellte sie die junge Anne dar, ihr erwachsenes Pendant wurde von Claudia Michelsen verkörpert.

Filmografie 
 2018: Frühling – Wenn Kraniche fliegen (Fernsehreihe, Folge 17)
 2019: Dr. Klein (Fernsehserie, Staffel 5, Folgen 1 und 2)
 2021: Kurz und Klein (Serienpilot – Produktion der Filmakademie Baden-Württemberg)
 2022: Auf dem Grund (Fernsehfilm)

Weblinks

Einzelnachweise 

Filmschauspieler
Kinderdarsteller
Deutscher
Geboren 2008
Frau